Fernando de la Mora peut faire référence à :

 Fernando de la Mora, ville du Paraguay
 Fernando de la Mora (1773-1835), homme politique du Paraguay
  (né en 1958), ténor mexicain